de Havilland Albatross – brytyjski samolot pasażerski i pocztowy
 Gossamer Albatross – amerykański mięśniolot
 Grumman HU-16 Albatross – amerykańska łódź latająca
  – siedem okrętów brytyjskiej Royal Navy
  – sześć okrętów US Navy
 Albatross – brytyjski film z 2011 roku

Zobacz też 
 Albatros